Иван Губанов:
 Губанов, Иван Алексеевич (1933—2005) — советский и российский геоботаник, флорист и систематик.
 Губанов, Иван Васильевич (1730—1774) — оренбургский казак, один из атаманов Е. И. Пугачёва.
 Губанов, Иван Петрович (1905—1978) — Герой Советского Союза.